Beatriz Enríquez puede referirse a las siguientes personas:

 Beatriz Enríquez de Noroña, hija de Alfonso Enríquez de Castilla, I conde de Gijón y Noreña; casada con Ruy Díaz de Mendoza, IV señor de Morón.
 Beatriz Enríquez de Mendoza (f. 1439), hija de Alonso Enríquez, Almirante Mayor de Castilla, y Juana de Mendoza "la Ricahembra"; esposa de Pedro Portocarrero, V señor de Moguer.
 Beatriz Enríquez de Castilla (1398-1455). Dama castellana. Fue señora de Lemos, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Castro Caldelas, Pontedeume y otras villas y bisnieta de Alfonso XI de Castilla.
 Beatriz Enríquez de Velasco (f. 1486), hija de Alonso Enríquez de Quiñones, III Almirante Mayor de Castilla, y María Pérez de Velasco y Manrique; esposa de Diego Fernández de Córdoba, III conde de Cabra.
 Beatriz Enríquez de Arana (1467-1521), amante de Cristóbal Colón.
 Beatriz Enríquez, marquesa de Fuentes, II marquesa de Fuentes; casada con Juan Claros de Guzmán, IV conde de Saltés.
 Beatriz Enríquez de Navarra y Dávalos (1713-1762), casada con Pedro Miguel de la Cueva y Guzmán, XII duque de Alburquerque.